Голубий — один з основних кольорів.
 Голубий — селище, Совєтський район, Марій Ел, Росія.
 Голубий — жаргонна назва чоловіка-гомосексуала.